Фтия (Phthia) може да се отнася за:

 Фтия, регион в Древна Гърция, родина на митичните Мирмидони
 Фтия, една от Ниобидите
 Фтия, майка на Дор, Лаодок и Полипоет от Аполон
 Фтия или Клития, конкубина на Аминтор, цар на Орменио
 Фтия, дъщеря на Фороней, либима на Зевс
 Фтия (Епир), майка на Пир от Епир
 Фтия (Македония), съпруга на Деметрий II
 (189) Фтия, астероид
 Phthia, genus